Паськовка — название населённых пунктов на Украине:

 Паськовка — село в Решетиловском районе Полтавской области.
 Паськовка — село в Волчанском районе Харьковской области.